Skierrerivier (Láfutrivier); rivier/beek in noord Zweden; rijrivier van de Láfutrivier
Skierrerivier (Tavvarivier); rivier/beek in noord Zweden; zijrivier van de Tavvarivier
De Láfutrivier en de Tavvarivier zijn beide zijrivieren van de Lainiorivier.